Sweden Hockey Games 1999 spelades under perioden 9 - 14 februari 1999, och vanns av Finland före Sverige och Kanada. Finland besegrade Sverige med 5-4 i avslutningsomgången, men Sverige vann Euro Hockey Tour.

Turneringen beskådades på plats av 67 510 åskådare, vilket var nytt publikrekord.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1999
Euro Hockey Tour 1998/1999
1999
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet